Карбовка () — село в Добровеличковском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 479 человек. Почтовый индекс — 27017. Телефонный код — 5253. Занимает площадь 2,78 км². Код КОАТУУ — 3521782401.

История основания села ведет отсчет с начала 18 века, когда незаселенные степи Дикого Поля начала заселять Екатерина II пограничными полками для защиты от татарских набегов. В 1754 году на Диком Поле была создана пограничная область, которая называлась Новослободской казацкий полк. Для размещения сотен полка была создана Крепость святой Елисаветы (современный Кропивницкий) и двадцать поселений (слобод):

1. Калиновка 

2. Аджамка 

3. Голая Каменка 

4. Мурзинка — современная Новая Прага 

5. Овнянка (современное Новый Стародуб), Бешка (современное Головковка (Александрийский район))

6. Верблюжка, Попельнастое (Попельнясте), Комиссаровка

7. Зеленый, Желтое

8. Мишурин Рог, Боянская, Тройницкий

9. Омельницкая

10. Каменка, Калужино

11. Бородаевка, Домоткань

12. Пушкаревка

13. Грузское

14. Высь — современная Большая Виска

15. Плетеный Ташлык

16. Сухой Ташлык

17. Красная (современное Липняжка)

18. Терновка, Ольшанка (Тишковка)

19. Добрянка

20. Орел (будущий город Ольвиополь)

В 1782 году 30 июля распоряжением Новороссийской губернской чертежной была выделена земля капитану Александру Карбовскому, а 9 августа была отделена в количестве 1440 десятин земли на строительство 48 дворов и конного завода, пивничносхиднише слободы Красная (современное Липняжка) в верховьях балки Липняги. Сначала село получило название Краснополье (Красное Поле), но уже с 50 годов XIX века носит современное название, которое произошло от фамилии помещика, основателя села.

Местный совет 
27017, Кировоградская обл., Добровеличковский р-н, с. Карбовка

Ссылки 
 Карбовка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Добровеличковского района